Мегс има више значења:
 Округ Мегс (Охајо)
 Округ Мегс (Тенеси)
 Мегс (Џорџија)